Anfernee "Penny" Hardaway (né en 1971), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
Ben Hardaway (1987-1957), acteur, scénariste et réalisateur américain ;
Lula Mae Hardaway, mère de Stevie Wonder
Tim Hardaway (né en 1966), joueur de basket-ball américain ;
Tim Hardaway, Jr. (né en 1992), joueur de basket-ball américain et fils du précédent ;